Montel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Montel (1831–1910), österreichischer Geistlicher und Diplomat
 Paul Montel (1876–1975), französischer Mathematiker
 Sophie Montel (* 1969), französische Politikerin

Siehe auch:
 Montell
 The Montel Williams Show